Hierba de las pulgas puede referirse a:
 el nombre común de la planta Mentha longifolia.
 el nombre común de la planta Plantago arenaria
 el nombre común de la planta '''''Plantago psyllium.